Barbosania — род птерозавров из надсемейства Pteranodontoidea, найденный в меловых отложениях формации  на северо-востоке Бразилии, которые датируются альбским — сеноманским веками.

Открытие и название 
Род Barbosania назвали и описали Росс Элджин и Эберхард Фрей в 2011 году. Типовым и единственным видом является Barbosania gracilirostris. Родовое название дано в честь профессора Мигеля Барбосы из Portuguese Museu de História Natural de Sintra, в коллекции которого присутствует типовой образец. Видовое название происходит от  — тонкий, и  — морда, рыло, с отсылкой на форму передней части черепа.

Голотип MNHS/00/85 первоначально был приобретён у бразильских торговцев окаменелостями для личной коллекции Барбосы, составляющей основу нового музея Синтры. Образец, вероятно, происходит из Sierra de Mãozinha (в оригинальной статье место называется Sierra de Maõsina, но это название неточное), что подразумевает возраст образца около 100 миллионов лет (поздняя альбская эпоха мелового периода). Он состоит из почти полного скелета, включающего череп, сочленённого и несжатого. Задние лапы и большая часть шеи отсутствуют. Образец был обработан в немецком Государственном музее естествознания в Карлсруэ. Образец, возможно, принадлежал неполовозрелому животному, однако эта информация противоречива, поскольку некоторые сросшиеся швы указывают на взрослую особь. 

Некоторые образцы, отнесённые к роду Brasileodactylus, могут на самом деле принадлежать Barbosania.

Описание 
Barbosania была среднего размера птеродактилем с длиной тела 209,5 миллиметра. Её череп имел длину 392 миллиметров. Череп вытянутый, с лёгким изгибом клюва вверх. Отсутствие продольного сагиттального гребня на роструме и зубной кости позволяет отличать её от других родственных птерозавров. Теменной гребень также отсутствует. Авторы сочли маловероятным, что эта морфология имеет возрастное происхождение, равно как и половой диморфизм, поскольку никаких доказательств этого нет. Авторы установили единственный аутапоморфный признак Barbosania: птерозавр имел тринадцать грудных позвонков вместо двенадцати. Первые четыре пары зубов были чрезвычайно длинными и образовывали «розетку», удобную для ловли скользкой добычи, такой, как рыба и кальмары. Эта «розетка» расширялась не в боковом направлении, а в продольном, что нашло своё отражение в видовом эпитете животного. Присутствуют, по крайней мере, двадцать четыре зуба в верхней челюсти и двадцать в нижней; в общей сложности восемьдесят восемь зубов.

Систематика 
Согласно Анвину, Barbosania является членом семейства Ornithocheiridae. В 2019 году группа учёных под руководством Фернандо Пегаса отнесла Barbosania к новому семейству Targaryendraconidae, где этот род состоит в политомии с Aussiedraco и Targaryendraco.

Примечания 

Pteranodontoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2011 году
Барбоса, Мигель
Фоссилии из меловых отложений Бразилии